Elaine Morgan ( – ), un écrivain auteur de plusieurs ouvrages d'anthropologie évolutionniste.
 Elaine Morgan (1960-), une chanteuse folk galloise.